Fehéregyháza község, Maros megye, Románia
 Fehéregyháza, Maros megye, Románia
 Fehéregyház, Beszterce-Naszód megye, Románia
 Fertőfehéregyháza, Ausztria
 Pozsonyfehéregyház, Szlovákia
 Tiszafejéregyház, Ukrajna
 Somogyfehéregyház, Felsőzsitfával Somogyzsitfa néven egyesített Somogy megyei település